Op Roland Garros 1977 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 23 mei tot en met 5 juni 1977.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Fiorella Bonicelli en Gail Lovera had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Bonicelli speelde samen met Anna-Maria Nasuelli – zij strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Delina Boshoff en Ilana Kloss, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Regina Maršíková en Pam Teeguarden won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Rayni Fox en Helen Gourlay in drie sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel, de enige op de grandslamtoernooien. De Amerikaanse Teeguarden had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Tsjecho-Slowaakse Maršíková geen.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Naoko Satō (Japan) – zij verloren hun openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1977